En Europe, plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Mons :

Belgique 
 Gare de Mons

France 
 Gare d'Athis-Mons
 Gare de Clacy - Mons